Никифор Савельевич Павлов (1922—1995) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Никифор Павлов родился 21 февраля 1921 года в деревне Старая Казмаска (ныне — Завьяловский район Удмуртии). В 1929 году переехал в Ижевск, где окончил неполную среднюю школу и работал слесарем на заводе. В 1940 году Павлов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии младший сержант Никифор Павлов был начальником центральной телефонной станции роты связи 225-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года Павлов с тремя товарищами переправился через Днепр к юго-востоку от Кременчуга и проложил по дну реки линию связи, после чего на протяжении всего периода боёв оперативно устранял повреждения на линии, обеспечивая бесперебойную связь командования полка с частями на плацдарме. В критический момент боя он лично уничтожил несколько вражеских солдат и офицеров, отбросив атаковавшего связистов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «героизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра» гвардии младший сержант Никифор Павлов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8942.

После окончания войны Павлов был демобилизован. Проживал и работал в Ижевске. Умер 3 июля 1995 года, похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска.

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей.

В честь Павлова названа улица в Ижевске.

Примечания

Литература 

 
 Во имя Родины. — Изд. 2-е. — М., 1982.
 Герои Советского Союза — наши земляки. Ижевск, 1962.
 Кулемин И. Г. Героев наших имена. Ижевск, 1975.
 Плесцов К. М. Люди высокого подвига. М., 1962.
Связисты Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные на Хохряковском кладбище